

Стрийкі — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Стрийкі — село в гміні Шумово Замбровського повіту Підляського воєводства